Јерца Мрзел (Словењ Градец, 11. април 1945) је југословенска и словеначка политичарка, филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1971. || Наше мало мисто (ТВ серија) || Туристкиња
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1982. || Борба са вртачом || Госпођа Дихур
|-
| 1982. || Неплодност || /
|-
| 1984. || Алал такво сунце || Равнатељица
|-
| 1984. || Љубав || Малка
|-
| 1987. || Живела слобода || /
|-
| 1988. || Лето у шкољци 2 || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2013 2014. || Живљења Томажа Кајзерја (ТВ серија) || Мајка Бреда
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1945.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Словеначки политичари
Жене политичари